Atte est un patronyme ainsi qu'un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur togolais de football
Zanzan Atte-Oudeyi (né en 1980), joueur togolais de football

Prénom
Atte Engren (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1992), joueur finlandais de football
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1988-1954), homme politique finlandais
Atte Mustonen (né en 1988), pilote automobile finlandais
Atte Ohtamaa (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Attier ou pommier cannelle, espèce d'arbustes dont l'atte est le fruit

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom finlandais